Darko Mišić – calciatore croato
 Josip Mišić – calciatore croato
 Matija Mišić – calciatore croato
 Petar Mišić – calciatore croato
 Živojin Mišić – generale serbo